Les Défis du bout du Monde  est une compétition diffusée sur France 4 et présentée par Anne-Gaëlle Riccio.

Ce jeu est une aventure sportive et humaine qui nous entraîne jusqu’au bout du monde. Six jeunes athlètes occidentaux vont être mis au défi et emmenés dans des territoires qui nous sont souvent méconnus, où vivent des populations aux savoirs et aux techniques bien particuliers. Là, il leur faudra alors puiser au plus profond de leurs forces physiques et mentales pour gagner chaque combat. Au fil des épisodes, le palmarès se dessine : le candidat ayant remporté le plus de défis est officiellement reconnu comme étant le vainqueur.

Émission de télévision de la BBC
Émission diffusée sur France 4
Émission de télévision de divertissement
Émission de téléréalité d'aventure